Castore – figura della mitologia greca ed in seguito latina. Gemello di Polluce, due degli Argonauti, conosciuti congiuntamente come i Dioscuri
 Castore – nome proprio maschile italiano
 Castore – stella multipla, la seconda più brillante nella costellazione dei Gemelli
 Castore – montagna delle Alpi, nel massiccio del Rosa, situata tra Valle d'Aosta e Canton Vallese
  – nave torpediniera della classe Spica della Regia Marina, attiva nel corso del secondo conflitto mondiale ed affondata per fatto bellico
 Castore – fregata della classe Centauro della Marina Militare, attiva durante la Guerra Fredda
  – nave da trasporto passeggeri della compagnia di navigazione genovese De Luchi-Rubattino
 Castore – marchio britannico di abbigliamento